Auze bezeichnet mehrere Flüsse in Frankreich:
 Auze, Nebenfluss der Dordogne
 Auze (Alagnon), Nebenfluss des Alagnon
 Auze (Cère), Nebenfluss der Cère
 Auze (Lignon), Nebenfluss des Lignon du Velay
 Auze (Lot), Nebenfluss des Lot